A La Liga 1974-75-ös szezonja volt a bajnokság negyvennegyedik kiírása. A szezon 1974. szeptember 7-én kezdődött és 1975. május 25-én ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub tizenhatodik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Külső hivatkozások 
 LA LIGA 1974/1975
 Futbolme.com
 All rounds in La Liga 1974/1975

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1